Белорусско-грузинские отношения — двусторонние дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Республикой Грузия. Установлены в январе 1994 года.

Сравнительные характеристики

История 
До 1918 года Белоруссия и Грузия входили в состав Российской Империи. В 1918 году, в ходе распада империи, были основаны независимые грузинское и белорусское государства. Позднее обе страны потеряли независимость. До 1991 года обе страны были союзными республиками в составе Советского Союза. Во время распада СССР Грузия и Белоруссия вновь обрели независимость.

В 2006 году произошло ухудшение отношений между государствами. Руководство РБ обвинило группу грузинских депутатов в попытке организации цветной революции с целью свержения Александра Лукашенко. В 2007 году, в ходе встречи президента Белоруссии с главой грузинского Министерства внутренних дел Вано Мерабишвили, лидер Республики Беларусь заявил, что настроен на улучшение отношений с Грузией.

Официальный визит главы Белоруссии в Грузию состоялся в апреле 2015 года. Он посетил города Тбилиси и Батуми. В ходе визита Александр Лукашенко заявил о непризнании независимости Абхазии и Южной Осетии. Руководители РБ и Грузии подписали 15 соглашений о сотрудничестве в разных сферах.

В Минске с 2007 года действует посольство Грузии. Чрезвычайным и Полномочным послом Грузии в Белоруссии с августа 2012 года является Давид Котария. В январе 2016 года Совет министров Республики Беларусь постановил открыть посольство в Тбилиси в течение года. 26 августа 2016 года посольство было открыто, первый Посол Республики Беларусь в Грузии — Михаил Михайлович Мятликов.  С марта 2022 года послом Белоруссии в Грузии является Лис, Анатолий Васильевич.

Экономическое сотрудничество 
Динамика внешней торговли в 2011—2019 годах (млн долларов):

Белорусское руководство планирует активизировать сотрудничество с Республикой Грузия по ряду направлений, в том числе в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, туризма.

В 2007 году Президент Белоруссии А. Лукашенко заявил о желании увеличить товарооборот между странами до 100 млн $. В 2014 году объём товарооборота между Республикой Беларусь и Грузией составил 64 миллиона долларов США. По итогам встречи Александра Лукашенко с Георгием Маргвелашвили в ходе визита главы Белоруссии в Грузию стороны договорились об увеличении товарооборота до 200 млн долларов.

См. также 
 Внешняя политика Белоруссии
 Внешняя политика Грузии

Примечания 

Грузия
Белоруссия
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании